Skataskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skataskär, Iniö, Åboland, 
 Skataskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Skataskär (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Skataskär, Nagu, Åboland,

Se även
Skattkärr
Skavaskär

Robotskapade Finlandförgreningar